Travis Lisabeth (né le  à Langton dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur des ligues mineures, il a commencé sa carrière avec les Sea Wolves du Mississippi dans la East Coast Hockey League en 2001-02. Il a joué pour quelques autres équipes de cette ligue en plus de faire un bref passage avec les Édimbourg Capitals dans le Championnat du Royaume-Uni de hockey sur glace.

Entre 2005 et 2009, il évolue au sein de l'ECHL et de la Ligue centrale de hockey. En 2009-10, il joue avec le Hudiksvalls HC dans la Division 1 en Suède.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||58 ||4 ||10 ||14 ||53 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1998-1999 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||65 ||9 ||7 ||16 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||5 ||2 ||2 ||4 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Frontenacs de Kingston ||LHO ||62 ||20 ||23 ||43 ||40 ||5 ||2 ||3 ||5 ||6
|- 
|2000-2001 ||Frontenacs de Kingston ||LHO ||62 ||22 ||25 ||47 ||69 ||4 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
|2001-2002 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||68 ||19 ||22 ||41 ||109 ||10 ||1 ||0 ||1 ||10
|- 
|2002-2003 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||70 ||18 ||17 ||35 ||140 ||12 ||1 ||5 ||6 ||33
|-
|2003-2004 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||61 ||19 ||21 ||40 ||113 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|- 
|2003-2004 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||70 ||26 ||33 ||59 ||96 ||4 ||1 ||0 ||1 ||8
|- 
|2005-2006 ||Édimbourg Capitals ||Challenge Cup ||6 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Édimbourg Capitals||EIHL ||12 ||6 ||2 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Inferno de Columbia ||ECHL ||60 ||18 ||32 ||50 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|2006-2007 ||RoadRunners de Phoenix ||ECHL ||9 ||3 ||1 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||25 ||9 ||17 ||26 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Cyclones de Cincinnati ||ECHL ||26 ||8 ||13 ||21 ||26 ||10 ||0 ||3 ||3 ||16
|- 
|2007-2008 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||68 ||15 ||18 ||33 ||87 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2008-2009 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||23 ||4 ||6 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Gorillas d'Amarillo ||LCH ||37 ||6 ||8 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Hudiksvalls HC ||Division 1 ||13 ||6 ||1 ||7 ||16 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0

Notes et références  

Naissance en avril 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur de l'Inferno de Columbia
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur des Gorillas d'Amarillo
Attaquant de hockey sur glace